Das Hyderabad Open 2005 war ein WTA-Tennisturnier in Hyderabad. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier IV war Teil der WTA Tour 2005 und fand vom 5. bis 12. Februar 2005 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Sania Mirza gegen Aljona Bondarenko mit 6:4, 5:7 und 6:3. Im Doppelfinale besiegten Yan Zi und Zheng Jie die Paarung Li Ting/Sun Tiantian mit 6:4 und 6:1.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Hyderabad Open 2005 fand vom 5. bis 7. Februar 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze im Einzel und ein Platz im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Hyderabad (Indien)